До́нальд Бло́ксхэм (, 1973, Бирмингем, Англия) — британский историк, специалист по исследованию геноцида, военных преступлений и других массовых злодеяний. Редактор журнала «Journal of Holocaust Education».

Биография 
Учился в Килском (1991—1994) и Саутгемптонском (1994—1998) университетах, где под руководством Т. Кушнера защитил диссертацию на степень доктора философии по истории.

В 1998—2000 гг. — директор по научно-исследовательской работе в Holocaust Educational Trust. С 2006 г. читает лекции в Эдинбургском университете, с 2007 г. — профессор современной истории.

Научная деятельность 
Состоит членом редакционной коллегии или консультативного совета журналов «Patterns of Prejudice», «The Journal of Genocide Studies», «Zeitschrift für Genozidforschung», «Holocaust Studies: a Journal of History and Culture».

Член консультативного совета Университетского колледжа Дублинского Центра военных исследований; редактор серии монографий «Zones of Violence» издательства Оксфордского университета (совместно с Марком Левеном).

Избранные труды 

 
 
 
 
  ISBN 9780853037200
 
 
 
 
  ISBN 0853036055

Награды 
 Награда Филипа Леверхульма () (2006)
 Chancellor’s Award Эдинбургского университета (2007)
 Премия имени Рафаэля Лемкина Международной ассоциации исследователей геноцида (2007)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Саутгемптонского университета
Исследователи Холокоста